FK Makedonija Gorce Petrov(Macedonă:ФК Македонија Ѓорче Петров)este o echipă macedoneană de fotbal.

Recorduri

Performanțe 
Prima Ligă (Macedonia): 1
 2009

Cupa Macedoniei: 1
 2006

Legături externe 
 Site oficial  
 Site-ul suporterilor  
 Site-ul suporterilor  
 Club info pe MacedonianFootball  

m
m